Bundestagswahlkreis 200 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Koblenz (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Ahrweiler (2005)
 Bundestagswahlkreis Neuwied (2002)
 Bundestagswahlkreis Freising (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Altötting (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis München-Nord (1949 bis 1961)